Коло́нна (, ) может означать:

Основное 
 Колонна в архитектуре — элемент зданий или отдельно стоящее столбовидное сооружение.
 Вандомская колонна (Colonne Vendôme) — колонна на Вандомской площади Парижa в честь победы Наполеона I под Аустерлицем.
 Головинская колонна — памятник в Твери в память о строительстве Головинского вала.
 Железная колонна в Дели — железная колонна в составе архитектурного ансамбля Кутб-Минара в 20 километрах южнее Старого Дели.
 Александровская колонна — памятник на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в память о победе над Наполеоном.
 Колонна Александровского парка (Памятник Александру II) — памятник российскому императору Александру II в Александровском парке (Одесса).
 Александровская колонна — памятник в парке имени Вити Черевичкина (Ростов-на-Дону), посвящён 25-летию с начала царствования Александра II.
 Колонна Аркадия — римская триумфальная колонна в Константинополе; демонтирована.
 Колонна Гелиодора — в центральной Индии в Видише, недалеко от современного города Беснагар в штате Мадхья-Прадеш.
 Ростральная колонна — отдельно стоящая колонна, украшенная носами кораблей (рострами) или их скульптурными изображениями.
 Чесменская колонна — установлена в Пушкине в Екатерининском парке, символизирует силу и славу русского флота.
 Колонна в военном деле — форма построения или воинское формирование.
 Кильватерная колонна — строй кораблей, при котором они следуют один за другим.
 Колонна Престеса — бразильское вооружённое партизанское формирование.
 Колонна в технике — любая жёсткая вертикальная конструкция.
 Абсорбционная колонна — тепломассообменный аппарат для разделения газовых смесей.
 Ректификационная колонна — аппарат для разделения жидких смесей.
 Буровая колонна — вращающийся сверхдлинный вал для бурения скважин.
 Колонна (фильм) — художественный фильм 1968 года.
 Колонна (от лат. Сolumen) — в масонстве, её символизм, в основном, касается поддержки ложи тремя добродетелями: Мудростью, Силой и Красотой (см. Словарь масонских терминов).

Топоним 
 Колонна (Colonna) — третий район Рима.
 Колонна (Лацио) — коммуна в Италии.
 Колонна — село, Хвастовичский район, Калужская область, Россия.
 Кастель-Колонна — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Анкона.

Персоналии 
 Колонна (Colonna) — древняя итальянская фамилия, игравшая в средневековой истории Рима большую роль.
 Колонна, Виттория — поэтесса, подруга Микеланджело.
 Колонна, Лоренцо Онофрио (ум. 1423) — итальянский кондотьер.
 Колонна, Маркантонио (Marcantonio Colonna; 1535—1584) — герцог-принц Пальянский, средневековый итальянский генерал и адмирал.
 Колонна, Просперо (Prospero Colonna; 1452—1523) — итальянский кондотьер.
 Колонна, Фабрицио (после 1452—1520) — итальянский кондотьер.
 Колонна, Фабио (1567—1640) — итальянский ботаник и просвещённый любитель музыки. Один из первых в истории членов итальянской Академии наук.
 Колонна, Джованни Паоло — итальянский композитор и музыкант, основатель собственной музыкальной школы.
 Колонна, Доминик (род. 1928) — французский футбольный вратарь, участник чемпионата мира—1958.
 Колонна, Катрин (род. 1956) — французский политик.
 Колонна, Франческо (Francesco Colonna; 1433(?)—1527) — итальянский доминиканский священник и монах.
 Колонна-Валевский, Александр Жозеф Флориан — граф, французский государственный деятель.

См. также 
 Колонна Победы
 Пятая колонна
 
 Kolonna publications
 Колонны паровозов особого резерва